BRT je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:

 bruto registrsko tono
 Brooklyn Rapid Transit
 Baltic Rubber Trade